

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Czerwona Wola – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa 
 Czerwona Wola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka

Zobacz też 
 Czerwona Wola-Kolonia